Joseph Sécret Pascal-Vallongue (1763-1806), un général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Casimir de Vallongue (?-1815), un officier de marine d'Ancien Régime et un homme politique français de la Restauration.

 Saint-Privat-de-Vallongue, commune française de la Lozère.